Мото Гран-при ЮАР — этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Проводился с 1983 по 2004 годы, с 1986 по 1991 включительно не проводился в знак протеста против политики апартеида.

Победители 

Южная Африка